YHR – corrisponde al codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chevery (Québec), (Canada)